

Населені пункти та їхні частини

 Ґлодово — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлодово — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлодово — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґлодово — село в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґлодово — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Ґлодово — село в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлодово — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґлодово — частина села Сьрудбоже в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ґлодово — частина села Стружево в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ґлодово — частина села Божишкови в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Ґлодово — частина села Бояно в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ґлодово — частина села Ривалдзик у гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлодово — частина села Марадкі в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлодово — осада в гміні Дембова-Лонка Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлодово — осада в гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґлодово — осада в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Примітки